Par (golfe) — expectativa de número ideal de tacadas que devem ser dadas em um buraco do tee (saída) até o buraco propriamente dito

Ciências naturais 
 Par cinemático — conexão entre dois corpos que impõem constrangimentos em seus movimentos relativos
 Par de bases — dois nucleotídeos opostos e complementares nas cadeias de ADN e ARN que estão conectadas por ligações de hidrogênio
 Par de Cooper — elétrons que estão ligados juntos de uma certa maneira descrita pela primeira vez por Leon Cooper
 Par de elétrons — dois elétrons que ocupam o mesmo orbital mas tem spins opostos
 Par hipergólico — dois compostos químicos que entram em ignição espontaneamente e sem a presença de oxigênio

História e política 
 Par do Reino — membro do Pariato, um sistema de honras ou de nobreza em vários países
 Par hereditário — parte do Pariato no Reino Unido
 Par vitalício — membro nomeado ao Pariato cujo título não pode ser herdado (aqueles cujos títulos podem ser herdados são conhecidos como pares hereditários)

Matemática 
 Números pares e ímpares — classificação dos números inteiros quanto à divisibilidade por 2
 Par ordenado — dois objetos matemáticos cuja ordem de ocorrência desses objetos é significante
 Par de Ruth-Aaron — dois números naturais consecutivos para os quais a soma dos fatores primos de um é igual à soma dos fatores primos do outro

Pessoas 
 Pär Arvidsson — nadador sueco e campeão olímpico
 Pär Asp (nascimento em 1982), futebolista sueco
 Pär Ericsson (nascimento em 1988), futebolista sueco
 Pär Gerell (nascimento em 1982), mesa-tenista sueco
 Pär Hansson — futebolista sueco na posição de guarda-redes/goleiro
 Pär Lagerkvist — escritor sueco
 Pär-Olof Ohlsson — futebolista sueco na posição de atacante

Desambiguação